

Aziende 
 Costa Crociere – compagnia di navigazione italiana specializzata nella crociere turistiche
 Costa Coffee – catena inglese di caffetterie

Geografia fisica 
 Costa – regione litorale dell'Ecuador
 Costa – zona di contatto tra terra e mare; per estensione territorio che si affaccia sul mare
 Cordigliera della Costa – catena montuosa del Venezuela
 Cordigliera della Costa – catena montuosa del Cile

Geografia politica 
Costa – località di Adrara San Martino in provincia di Bergamo
Costa – frazione di Conegliano in provincia di Treviso
Costa – frazione di Gargnano in provincia di Brescia
Costa – frazione di San Nicolò di Comelico in provincia di Belluno
Costa – frazione di Torreano in provincia di Udine
 Costa – comarca della provincia di Huelva in Spagna
 Costa – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
Costa d'Oneglia – ex-comune incorporato nel comune di Imperia
 Costa de' Nobili – comune italiano in provincia di Pavia
 Costa di Mezzate – comune italiano in provincia di Bergamo
 Costa di Rovigo – comune italiano in provincia di Rovigo
 Costa di Serina – comune italiano in provincia di Bergamo
 Costa Masnaga – comune italiano in provincia di Lecco
 Costa Valle Imagna – comune italiano in provincia di Bergamo
 Costa Vescovato – comune italiano in provincia di Alessandria
 Costa Volpino – comune italiano in provincia di Bergamo

Industria e tecnologia 
 Costa – nelle ruote dentate è la parte del profilo esterno del dente della primitiva
 Costa – linee parallele adiacenti che un tessuto o una stoffa presentano nel suo insieme

Persone 
 Costa – cantautore italiano

Altro 
 Costa – cognome di lingua italiana
 Costa – famiglia storica italiana
 Costa – 'ndrina della 'Ndrangheta
 Costa – aiuola inclinata verso mezzogiorno
 Costa – sinonimo di costola – una delle ossa lunghe e appiattite che formano la gabbia toracica
 Costa – costola di animale macellato

Pagine correlate 
Da Costa
DaCosta